Mundo primitivo puede hacer referencia a:

 la cultura primitiva; o
 Primeval, serie de televisión.